U-22 — подводная лодка Императорских военно-морских сил Германии, вошедшая в строй в 1911 году. U-22 участвовала в борьбе с коммерческим флотом противника во время Первой битвы за Атлантику.

U-22 совершила 14 походов, уничтожив 43 судна суммарным водоизмещением 46 583 тонн. Кроме того, повредила 3 судна суммарным водоизмещением 9044 тонн, и захватила одно судно как водоизмещением 1170 тонн как приз.

Обер-лейтенант Хашаген (Oblt.zS Hashagen) был самым успешным из её капитанов, потопив 28 судов, самым большим из которых был британский пассажирский пароход Калифорния в 5629 тонн. Пароход затонул в 145 морских миль (269 км, 167 миль) от мыса Виллано.

Потопленные и повреждённые суда

Ссылки

Примечания

Цитаты

Литература 
 

Подводные лодки ВМС Германии